Тарас Григорьевич Шевченко: Шевченко, Тарас Григорьевич (1814—1861) — украинский поэт, художник и прозаик, этнограф, революционер-демократ.
 Шевченко, Тарас Григорьевич (род. 1954) — Герой Украины.